Consonni è un cognome che può riferirsi a:
Chiara Consonni – ciclista su strada e pistard italiana 
Giancarlo Consonni – poeta e architetto italiano
Gianmario Consonni – calciatore italiano
Giorgio Consonni – cestista italiano
Luigi Consonni – calciatore italiano
Pierluigi Consonni – calciatore italiano
Simone Consonni – ciclista italiano